Mužská dvouhra Melbourne Summer Set 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do singlové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se premiérový ročník turnaje.

Vítězem se stala nejvýše nasazená světová šestka Rafael Nadal, jež ve finále zdolala amerického kvalifikanta Maxima Cressyho po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V tiebreaku úvodní sady přitom Španěl odvrátil setbol a ve druhém dějství otočil průběh po ztraceném podání. Jednalo se o první vzájemné utkání obou finalistů. V probíhající sezóně si 35letý Nadal připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmdesátý devátý singlový titul na okruhu ATP Tour a první v Austrálii od triumfu na Autralian Open 2009. V průběhu soutěže neztratil žádný set. Vybojoval tak alespoň jeden titul v každé sezóně od roku 2004. 

Dvacetičtyřletý Cressy, jemuž patřila 112. příčka žebříčku, si zahrál premiérové finále na túře ATP. Na prahu vyřazení se ocitl ve druhém kole, když turnajové dvojce Reillymu Opelkovi odvrátil dva mečboly. Bodový zisk posunul Američana poprvé v kariéře do elitní světové stovky.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Melbourne Summer Set I 2022